Green Land Studios foi uma empresa brasileira de software. Fundada em 2002 e encerrada em 2009, a Green Land Studios era cituada na cidade de Santos, Brasil. A empresa já desenvolveu diversos jogos em ambientes 2D e 3D para o mercado brasileiro e internacional.

Jogos desenvolvidos pela empresa 
Big Brother Brasil 3D Online
Sandy & Junior: Aventura Virtual
Sandy & Junior - Acquaria

Ligações externas 
 

Empresas de jogos eletrônicos do Brasil
Empresas de Santos
Empresas fundadas em 2002
Empresas de tecnologia do Brasil